L'edizione 1988-89 della Eredivisie vide la vittoria finale del , al suo quarto titolo consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Romário (), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1988-89.
 PEC Zwolle, VVV-Venlo e Veendam retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1988-1989

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
Campionato olandese di calcio